Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1988 – siódme mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1989. Odbył się w dniach 6–14 lutego 1988 roku w Portugalii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza zasadnicza 
Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1988
1988 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Portugalii
1988 w Portugalii